Ву́льпе () — румынская фамилия. Известные носители:

  (1931—2016) — румынский историк и археолог.
  (1907—1946) — румынский художник.
  (род. 1938) — румынский хоровой дирижёр и педагог.
 .
 Вульпе, Ион Васильевич (род. 1956) — епископ Русской православной церкви.
 Вульпе, Раду (1899—1982) — румынский археолог.

См. также 
 Вульпе (Эна) () — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия.